Тони Александер Адамс (; рођен 10. октобра 1966. године) је енглески фудбалски менаџер и бивши фудбалер. Као играч, Адамс је играо за Арсенал и репрезентацију Енглеске и био капитен обе екипе.

Адамс је провео читаву своју 22-годишњу играчку каријеру на позицији централног бека у Арсеналу, стога су га навијачи прогласили једним од најбољих играча тог клуба икада. Уврштен је у 100 најбољих фудбалера енглеске фудбалске лиге.

Статистика

Играчка

Тренерска 
Ажурирано: 3. јун 2017.

Трофеји 
Арсенал
 Прва дивизија: 1988/89, 1990/91. 
 Премијер Лига: 1997/98, 2001/02.
 ФА Куп: 1993, 1998, 2002.
 Лига куп: 1987, 1993.
 Куп победника купова: 1994.
 ФА Комјунити шилд: 1991 (подела), 1998.

Индивидуални
 Млади играч године: 1987.
 Тим године Прве Дивизије / Премијер Лиге: 1987, 1994, 1996, 1997.

Референце

Спољашње везе 
  — играчка каријера
 Тони Адамс на сајту Transfermarkt (на језику: енглески) — тренерска каријера
 
 

Рођени 1966.
Енглески фудбалери
Фудбалери Арсенала
Енглески фудбалски тренери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери на Европском првенству 1988.
Фудбалери на Европском првенству 1996.
Фудбалери на Светском првенству 1998.
Фудбалери на Европском првенству 2000.
Тренери ФК Портсмут
Тренери ФК Габала
Тренери ФК Гранада
Фудбалери Премијер лиге